Agrotis pallida är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1930. Agrotis pallida ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pallida